Viehof ist ein deutscher Orts- und Familienname:
 Viehof, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1950: Tjulenino, Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Eugen Viehof (1916–2010), deutscher Unternehmer
 Hanshorst Viehof (1940–2000), deutscher Gewerkschafter und Ministerialdirektor